Серге́й Влади́мирович Григо́рьев (род. 24 июня 1992 года) — казахстанский легкоатлет.

Карьера 
Участник ряда международных турниров. Тренер — С. Ю. Кулибаба (Алма-Ата).

В 2010 году Сергей стал серебряным призёром молодёжного чемпионата Азии.

В 2017 году стал вторым на Универсиаде в Тайбэе, показав результат 5,50 м.

На Азиатских играх в помещениях 2017 года победил с результатом 5,40 м.

Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Учится в КазНУ им. аль-Фараби.

Примечания

Ссылки 
 
 Сергей Григорьев: Мечтаю поехать на чемпионат мира

Прыгуны с шестом Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса